Горња Пилица је насељено мјесто у општини Зворник, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. године, у насељу је живјело 870 становника.

Географија

Историја

Становништво

Напомене

Референце

Види још 

 Општина Зворник

Град Зворник
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини